It's a Sin (Pet Shop Boys), een nummer van het Britse new waveduo Pet Shop Boys uit 1987
 It's a Sin (televisieserie), een Britse dramaserie uit 2021